Combat de Talahandak (2015)
 Combat de Talahandak (2020)